Премия Франца Кафки () — международная литературная премия, присуждавшаяся в 1979—2001 гг. раз в два года в память о Франце Кафке Австрийским обществом Франца Кафки и городом Клостернойбург, в котором писатель скончался. Получить премию могли авторы, работавшие в странах, образовавшихся в результате распада Австро-Венгерской империи, материальное содержание премии при первом вручении составляло 100 000 шиллингов. Первым лауреатом премии стал Петер Хандке, творческая преемственность которого по отношению к патрону премии отмечалась критикой.

Лауреаты 
 1979 — Петер Хандке
 1981 — Элиас Канетти
 1983 — Ильзе Айхингер
 1985 — Херберт Айзенрайх
 1987 — Славомир Мрожек
 1989 — Либуше Моникова
 1991 — Станислав Лем
 1993 — Петер Розай
 1995 — Кристоф Райнсмайр
 1997 — Герт Йонке
 1999 — Герта Мюллер
 2001 — Марианна Фритц

Примечания 

Литературные премии Австрии
Литературные премии Европы
Франц Кафка
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту